Роке има више значења:

 Роке (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Роке, ИТА (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Роке (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику